Чанъань—Форд Суперкубок Китайской футбольной ассоциации 2015 года () — футбольный матч, проводившийся в 13-й раз после профессионализации китайского футбола и открывавший сезон Суперлиги 2015. Спонсором выступила компания «Чанъань-Форд Мазда Отомобайл». В матче принял участие чемпион сезона 2014 года «Гуанчжоу Эвергранд» и обладатель Кубка 2014 года команда «Шаньдун Лунэн». В основное время матч закончился со счётом 0-0, а в серии пенальти 5-3 победу одержал «Шаньдун Лунэн», который в первый раз стал обладателем Суперкубка.

Подробности

Примечания

См. также 
 Чемпионат Китая по футболу 2015
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2015

Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
События 14 февраля
Февраль 2015 года
Футбол в Азии в 2015 году
Спорт в Китае в 2015 году
Спортивные соревнования в Ханчжоу